X-самолёты (от аббр. «X» — Experimental — «экспериментальный [образец]») — это серия самолётов США (и несколько ракет), на которых отрабатываются перспективные технологии. Некоторые из этих технологий курировались армией США и долгое время оставались засекреченными. Название произошло от принятого обозначения этих самолётов, например, первый самолёт в серии назывался Bell X-1. Теперь он известен как первый самолёт, преодолевший звуковой барьер, это произошло в 1947.

X-15 — второй известный самолёт из серии, достигший рекордной для 1960 года высоты в 100 км и скорости 6 M. X-самолёты с 7 до 12 на самом деле являлись ракетами. Кроме них, в серии X было ещё несколько беспилотных аппаратов.

Все самолёты в серии X — прототипы, поэтому все они были построены всего в нескольких экземплярах без серийного производства. Однако X-35 победил в конкурсе на этот заказ ВВС США Boeing X-32 и стал прототипом серийного F-35 Lightning II.

Разработка новых проектов самолётов в серии X продолжается и в 2010-х годах.

Реальные самолёты в серии X

Вымышленные самолёты в серии X 
В фильмах, телесериалах и компьютерных играх упоминаются несуществующие в действительности X-самолёты, продолжая логику серии:
 в сериале Stargate — космические аппараты X-301, X-302 (космический истребитель, позднее F-302), X-303 (космический крейсер, позднее BC-303 «Прометей») и X-304 (космический крейсер, позднее BC-304)
 в фильме «Армагеддон» сверхсекретный космический шаттл назывался X-71
 фильм о путешествии в космос 1950-го года Rocketship X-M был вдохновлён X-самолётами.

См. также 
 MX (ракеты)
 Skunk works

Литература 
 Jay Miller, The X-Planes: X-1 to X-45 (Motorbooks International, 2001)

Ссылки 
 Первые X-самолёты 
 Американские X-самолёты: от X-1 до X-50, SP-2000-4531 — June 2003; монография NASA в формате PDF
 X-15. Видеосъёмка NASA
 X-Planes Flown at Armstrong

Экспериментальные самолёты США